Икрам Сабирович Алискеров (, 7 декабря 1992, Касумкент, Сулейман-Стальский район, Дагестан) — российский самбист, боец смешанного стиля (ММА), выступающий  под эгидой UFC в среднем весе.

Биография 
Икрам Алискеров родился в 1992 году в с. Касумкент Сулейман-Стальского района (Дагестан, Россия). По национальности лезгин.

Спортом начал заниматься с 5 класса под руководством братьев Курбановых. Обладатель Суперкубка мира 2014 года, обладатель Кубка России 2013 и 2014 годов, чемпион мира 2012 года, чемпион Европы 2012 года по боевому самбо, чемпион международного турнира категории «А» «Мемориал А. Харлампиева». Принимал участие в нескольких турнирах PRIME Grandmasters, Fight Nights Dagestan и BRAVE CF. Провёл 12 профессиональных боёв, из них 11 боев выиграл. Выступает за клуб Champion, базирующийся в Дербенте.

14 сентября 2022 года получил контракт UFC.

Спортивные достижения

Боевое самбо 
 Чемпионат Европы по боевому самбо 2012 года — ;
 Кубок мира по самбо 2014 года — ;
 Кубок мира по самбо 2015 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2016 года — ;
 Чемпионат мира по самбо 2016 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2017 года — ;
 Чемпионат Европы по самбо 2017 года — ;

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|13-1
| Марио Филипе де Соуза
|Сабмишном (кимура)
|Dana White's Contender Series 2022: Неделя 8
|align="center"|13 сентября 2022
|align="center"|1
|align="center"|2:09
|Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| На-Шон Баррел
|Решением (единогласным)
|Eagle FC 46: Ли - Санчес
|align="center"|11 марта 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Майами, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Миро Юркович
|Сабмишном (кимура)
|Brave CF 49 Brave Combat Federation 49
|align="center"|25 марта 2021
|align="center"|2
|align="center"|1:11
|Эр-Рифа-эш-Шарки, Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Денис Тюлюлин
|Сабмишном (кимура)
|Brave CF 41 Brave Combat Federation 41
|align="center"|17 сентября 2020
|align="center"|3
|align="center"|1:48
|Эр-Рифа-эш-Шарки, Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Диего Гонсалес
|Техническим нокаутом (удары)
|Brave CF 33 Brave Combat Federation
|align="center"|27 декабря 2019
|align="center"|3
|align="center"|0:00
|Джидда, Саудовская Аравия
|
|-
|Поражение 
|align=center|8-1 
| Хамзат Чимаев
|Нокаутом (удар)
|Brave CF 23 Pride & Honor
|align="center"|19 апреля 2019
|align="center"|1
|align="center"|2:26
|Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Жеральдо Коэльо де Лима Нето
|Техническим нокаутом (удары)
|Brave CF 21 Saudi Arabia
|align="center"|28 декабря 2018
|align="center"|3
|align="center"|0:00
|Джидда, Саудовская Аравия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Джоуи Беркенбош
|Техническим нокаутом (удары)
|Brave 14 Morocco
|align="center"|18 августа 2018
|align="center"|1
|align="center"|2:15
|Танжер, Марокко
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Чад Ханеком
|Решением
|Brave CF 10 The Kingdom Rises
|align="center"|02 марта 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Джереми Смит
|Нокаутом (удары)
|Brave Combat Federation Brave 9: The Kingdom of Champions
|align="center"|17 ноября 2017
|align="center"|1
|align="center"|2:01
|Мадинат-Иса, Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Руфат Асадов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Brave Combat Federation Brave 6: Kazakhstan
|align="center"|29 апреля 2017
|align="center"|1
|align="center"|4:00
|Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Дмитрий Арышев
|Решением (единогласным)
|EFN - Fight Nights Dagestan
|align="center"|25 сентября 2015
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Каспийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Владимир Стукалов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Tech-Krep FC - Prime Selection 4: Grandmasters
|align="center"|24 июля 2015
|align="center"|1
|align="center"|3:42
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Алимджон Шадманов
|Решением (единогласным)
|Fight Star European MMA Cup
|align="center"|26 апреля 2012
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Нижний-Новгород, Россия
|Дебют в ММА
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Бойцы смешанных единоборств России
Обладатели Кубка мира по самбо
Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы Европы по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо